

Cinema 
Amici come prima (Best Friends) – film di Norman Jewison del 1982
Amici come prima – film di Christian De Sica del 2018

Musica 
Amici come prima – singolo di Paola & Chiara del 1997